Les trophées UNFP du football 2013 récompensent les acteurs du football professionnel français pour la saison 2012-2013. 

Le , l'UNFP annonce l'ensemble des nommés pour cette , et le , les lauréats sont connus lors d'une cérémonie diffusée sur Canal+.

À l'exception du prix du but de l'année où c'est le public qui choisit, les lauréats sont désignés par des personnalités du football français (joueurs, entraîneurs, présidents de club...), à la suite d'un vote.

Résultats

Joueurs et entraîneurs 

NB :  Les entraîneurs Carlo Ancelotti et Christophe Galtier sont ex æquo, ils ont donc reçu chacun le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1.

But de l'année

Équipes type

Ligue 1

Ligue 2

Autres prix

Remise des trophées

Diffusion

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Trophées UNFP du football
 Trophée du joueur du mois UNFP
 Championnat de France de football 2012-2013 
 Championnat de France de football de Ligue 2 2012-2013 
 Championnat de France de football féminin 2012-2013

Liens externes 
 
 
 
 
 Trophées UNFP 2013 sur le site de Canal+

Palmarès de football en France
Championnat de France de football 2012-2013
Émission de télévision sportive en France
Émission diffusée sur Canal+
Football en France en 2013
Sport en avril 2013